Возможно, вы искали аниме «Мононоке».

Мононоке (物 の 怪) — это мстительные духи (онрё), мертвые духи (ширё), живые духи (икирё) или духи в японской классической литературе и народной религии, которые, как говорят, совершают такие вещи, как овладевают людьми и заставляют их страдать, вызывают болезни или даже вызывают смерть. Это слово также иногда используется для обозначения ёкай или хенге («измененные существа»).

Краткое изложение 
Мононоке часто можно увидеть в литературе периода Хэйан. В качестве известного примера, в 9-м томе Гэндзи Моногатари, «Аой» — это икирё леди Рокудзё, владевшей Аой-но Уэ. Помимо этого, есть также заявления о мононоке в таких публикациях, как Окагами и Масукагами.

В те времена, когда медицинские знания не были полностью развиты, такие люди, как монахи и сюгэнша, выполняли заклинания и молитвы против болезней, вызванных мононоке, и временно перемещая мононоке другому человеку, называемому «ёримаси» (обычно слугам, ученикам, и т. д.) они проводили экзорцизм на мононоке, чтобы вылечить болезнь. Заявления об этой практике можно найти подробно в таких произведениях, как «Книга подушек» и «Дневник леди Мурасаки». Также, согласно Сёку Нихон Коки, в нем рассказывается однажды, когда монах пропел сутру 60 людям в императорской резиденции.

История 
Японские мононоке происходят из китайского понятия 物怪, и в древней китайской литературе есть утверждения о них, в таких как «Записи великого историка». В последнем есть утверждение: "Те, у кого нет ни голоса, ни формы, суть 鬼神 (гневные боги). Те, кто не может иметь формы или голоса, а также не может быть без формы или голоса, являются мононоке, и, таким образом, мононоке в Китае в то время считались типом ёкаев, которых нельзя увидеть или услышать, и считалось естественным явлением, которое люди не понимали с помощью знаний того времени.

Первое упоминание этого термина в японской литературе наблюдается в Нихон Коки, и, согласно цитате из этой книги из Нихон Кирьяку того же периода времени, в статье Уруу, 12-й месяц 7 года Тенчо (830 г.), есть высказывание: «Пять монахов были приглашены для чтения Алмазной сутры. С некоторыми трудностями Цзинги-кан облегчил это. Это была работа мононоке», а также есть утверждения о мононоке в статьях в 8-й месяц цзиньшин того же года и 10-й год в 5-м месяце. На старом языке того времени слово «моно» использовалось для обозначения они, духов или Ара-митама, среди прочего,или вещи, которые не казались очевидными, а в Кодексе Тайхо эпидемические болезни были написаны как «токи но ке» (時 気), использование слова «ке» относится к «болезням», и поэтому видно, что «моно но ке» использовалось для обозначения болезней, вызванных этими «моно». В «Книге подушек» также есть названия болезней, такие как «мунэ но кэ» («ке» груди), «аши но ке» («ке» ступней) и «моно но ке» («ке» от «моно»).
В качестве основы того, как считалось мононоке, в Японии с начала периода Хэйан считалось, что различные социальные недуги и болезни связаны с проклятиями («татари») мстительных духов (онрё). Начиная с того, что череда императоров, умирающих от болезней, и распространение эпидемий в годы Энряку называли проклятием принца Савары, в Нихонкоку Генпо Зен’аку Рёики есть история, в которой говорится о недовольстве принца Нагая, что привело к смерти многих людей. В Сёку Нихонги есть высказывание о Фудзивара-но Хироцугу, как о мстительном духе (онрё). Однако в то время подобные мысли еще не пользовались большим влиянием, и даже Император Сага предупредил: «В этом обществе некоторые приписывают любое мононоке проклятию духа. Это очень безосновательные утверждения», тем самым решительно отрицая связь между мононоке и мстительными духами.

Впоследствии в Сёку Нихон Коки, автор Харусуми-но Ёситада, отражающий знание онмёдо, решительно принял концепцию мононоке. В годы дзёва аристократическое общество получило сильное влияние от онмёдо, и распространение онмёдо насаждало у многих людей общую концепцию мстительных духов. Как раз в то время, после того, как Сугавара-но Митидзане умер в 3 году Энги (903 г.), последовавшие одна за другой смерти членов императорских и благородных семей, а также распространение эпидемических болезней считались проклятием. Из-за смерти Митидзане, и, следовательно, веры в то, что мононоке были вызваны мстительными духами, считалось, что проклятия становились еще сильнее.

Впоследствии, в эпоху Сэкке Фудзивара, аристократия, опасаясь новых проклятий, под страхом обид и мести душ людей, которым они причинили вред, вели себя кротко и скромно, в отличие от ранней тенденции хвастовства славой. Замкнутый образ жизни имперского общества в то время также внушал аристократам страх перед мононоке. Таким образом, мононоке сами считались духами-мстителями, и в конечном итоге, помимо эпидемических болезней, причинами отдельных смертей, болезней и происшествий стали называть мононоке, а также сами болезни стали называться мононоке. Кроме того, из-за концепции страха перед «моно» как источника болезней, сами икирё и ширё, также считались мононоке.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Японский фольклор
Японская мифология
Ёкай